Admetus peut faire référence au :
 Admetus, dans la mythologie grecque, un autre nom du roi Admète ;
 Admetus, un synonyme de Phrynus, un genre d'amblypyges.